Bolond Istók, Arany János elbeszélő költeménye
 Bolond Istók, Petőfi Sándor elbeszélő költeménye
 Bolond Istók, Petőfi Sándor elbeszélő költeménye alapján 1921-ben készült némafilm (r.: Deésy Alfréd)
 Bolond Istók Petőfi Sándor elbeszélő költeménye alapján készült Bolond Istók (tv-opera) - 1977. r.: Szitányi András
 Bolond Istók, budapesti szatirikus folyóirat (1878–1919)
 Bolond Istók,'' temesvári szatirikus folyóirat (1929–1937)